Coturas ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Coutures (Dordogne)
 Coutures (Tarn-et-Garonne)